Энрике Лопес Фернандес (; 24 июня 1994, Мадрид, Испания), более известен под именем Кадете () — испанский футболист, защитник австралийского клуба «Мельбурн Виктори».

Карьера 
Футбольную карьеру начал в 2011 году в составе клуба «Алькобендас».

В 2018 году подписал контракт с клубом «Атлетико Сан-Луис».

В 2021 году перешёл в казахстанский клуб «Астана».

Клубная статистика

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Vesti.kz

Футболисты Испании
Игроки ФК «Райо Вальекано B»
Игроки ФК «Атлетико Сан-Луис»
Игроки ФК «Керетаро»
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Мельбурн Виктори»